Niemcy:
 Wain – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Osoby:
 Bea Wain – amerykańska piosenkarka
 John Wain – amerykański pisarz

Zobacz też:
 Wein